Juan López de Velasco puede referirse a:

 Juan López de Velasco (s. XVI), cosmografo e historiador español;
 Juan López de Velasco (s. XVI), entallador español.